Сантијаго Мијаватлан има више значења:

 Општина Сантијаго Мијаватлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сантијаго Мијаватлан (Сантијаго Мијаватлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику